James Byrne ist der Name folgender Personen:

* James Byrne (Bischof, 1870) (1870–1938), australischer Bischof der römisch-katholischen Kirche 
 James Byrne (Bischof, 1908) (1908–1976), US-amerikanischer Bischof der römisch-katholischen Kirche 
 James Byrne (Segler) (* 1948), australischer Segler
 James A. Byrne (1906–1980), US-amerikanischer Politiker